Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1983 проходили с 15 по 26 августа 1983 года в Каракасе, Венесуэла только среди мужских команд. В турнире приняло участие 9 команд.

Победителем турнира в 1-й раз в своей истории стала сборная Канады.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1984. Прямую квалификацию получала одна команда — в результате была квалифицирована сборная Канады; также еще одна команда получала предварительную квалификацию (до сравнительного рассмотрения результатов команд, так же предварительно квалифицированных на соревнованиях других континентов) — эту квалификацию получила сборная США (и в результате попала на соревнования Олимпиады 1984).

Медалисты

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-6 места
 Проходят в плей-офф за 7-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-6 места
 Проходят в плей-офф за 7-8 места

Плей-офф

За 7-8 места

За 5-6 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1983
Хоккей на траве
1983 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Венесуэле
Август 1983 года